La Asamblea Legislativa de San Vicente y las Granadinas es un unicameral legislatura que es el órgano legislativo de San Vicente y las Granadinas .
La casa tiene un total de 21 miembros. 15 representan uninominales electorales y son elegidos mediante voto plural , también conocido como "first past the post". Los seis restantes son conocidos como senadores , y son nombrados por el Gobernador General. Cuatro senadores son designados para representar al gobierno y dos para representar a la oposición.

Las más recientes elecciones a la Cámara de la Asamblea se celebraron el 13 de diciembre de 2010. El titular del Partido Laborista Unidad (ULP) fue devuelto a la oficina de ganar ocho de los 15 escaños. El Nuevo Partido Democrático (NDP) obtuvo los otros siete escaños.

Estado de San Vicente y las Granadinas